Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2003 (offiziell: Ford World Men’s Curling Championship 2003) war die 45. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 5. bis 14. April des Jahres in der kanadischen Stadt Winnipeg im Winnipeg Arena veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland und Debütant Südkorea ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Kanada und die Schweiz spielten im Finale um die Goldmedaille. Mit einem 10:6-Sieg nach neun Ends bezwangen die Ahornblätter die Eidgenossen. Für Kanada war es der 28. Weltmeistertitel.

Die Bronzemedaille machten die Nordeuropäer Norwegen und Finnland unter sich aus. Nach zehn Ends siegten die Norweger mit 9:7 Steinen.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
5. April 2003 13:00 Uhr

Runde 2 
6. April 2003 08:00 Uhr

Runde 3 
6. April 2003 18:00 Uhr

Runde 4 
7. April 2003 13:00 Uhr

Runde 5 
8. April 2003 08:00 Uhr

Runde 6 
8. April 2003 18:00 Uhr

Runde 7 
9. April 2003 13:00 Uhr

Runde 8 
10. April 2003 08:00 Uhr

Runde 9 
10. April 2003 18:00 Uhr

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
12. April 2003 08:00 Uhr

 Statistik

12. April 2003 08:00 Uhr

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 
13. April 2003 08:00 Uhr

 Statistik

Finale 
13. April 2003 12:30 Uhr

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 2003
Sportveranstaltung in Winnipeg
Curling (Kanada)